Портер () — многозначное слово:

Фамилия

А 
 Портер, Адина (род. 1971) — американская актриса.
 Портер, Артур Кингсли (1883−1933) — американский археолог, историк искусства, медиевист.

Б 
 Портер, Бенджамин Кёртис (1843—1908) — американский живописец.

Г 
 Портер, Гарри (1882—1965) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Портер, Грегори (род. 1971) — американский джазовый певец, автор песен, лауреат премии Грэмми.

Д 
 Портер, Денон (более известный под псевдонимами Mr. Porter и Kon Artis; род. 1978) — американский рэпер и продюсер, в прошлом участник группы D12.
 Портер, Дерек (род. 1967) — канадский гребец, олимпийский чемпион 1992 года.
 Портер, Джордж (; 1920—2002) — английский физикохимик, член Лондонского королевского общества (1960).
 Портер, Дон (; 1912—1997) — американский кино- и телевизионный актёр.
 Портер, Дэвид (; род. 1949) — канадский фигурист выступающий в танцах на льду.
 Портер, Дэвид Диксон (; 1813—1891) — американский адмирал, участник Гражданской войны.
 Портер, Дэйв — американский композитор, более известный как автор заглавной темы для сериала Во все тяжкие.

К 
 Портер, Кайл (род. 1990) — канадский футболист.
 Бойд, Карла (в замужестве — Портер, род. 1975) — австралийская баскетболистка.
 Портер, Кевин (род. 1950) — американский баскетболист.
 Портер, Кевин (младший) (род. 2000) — американский баскетболист.
 Портер, Кейлеб (род. 1975) — американский футбольный тренер.
 Портер, Коул (1891—1964) — американский композитор.
 Портер, Куинси (1897—1966) — американский композитор и музыкальный педагог.
 Портер, Кэмерон (род. 1993) — американский футболист.
 Портер, Кэтрин Энн (1890—1980) — американская журналистка, писательница и общественный деятель.

Л 
 Портер, Лиза — американский государственный деятель, директор IARPA с 2008 года.

М 
 Портер, Майкл Юджин (; род. 1947) — экономист.

Н 
 Портер, Натали (род. 1980) — австралийская баскетболистка.
 Портер, Ной (1811—1892) — американский философ.

О 
 Портер, Отто (род. 1993) — американский баскетболист.

Р 
 Портер, Роберт (род. 1955) — канадский экономист.
 Портер, Роберт Кер (1781—1842) — английский художник, путешественник и писатель.
 Портер, Родни (; 1917—1985) — английский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1972).
 Портер, Рональд Иглсхэм (более известен под псевдонимом Рон Донахи; род. 1956) — шотландский актёр.

С 
 Портер, Скотт (род. 1979) — американский актёр.

Т 
 Портер, Тиффани (в девичестве Офили; род. 1987) — британская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 100 метров с барьерами.
 Портер, Терри (род. 1963) — американский баскетболист и тренер.
 Портер, Терри (звукорежиссёр) (род. 1954) — американский звукорежиссёр.
 Портер, Томас Конрад (1822—1901) — американский ботаник.

У 
 Портер, Уильям (1926—2000) — американский легкоатлет.
 Портер, Уильям — генеральный прокурор Капской Колонии.
 Портер, Уильям Сидни (; 1862—1910) — настоящее имя писателя О. Генри.

Ф 
 Портер, Фицджон (; 1822—1901) — американский генерал, участник Гражданской Войны.

Х 
 Портер, Ховард (; 1948—2007) — американский баскетболист.

Ш 
 Портер, Шон (род. 1987) — американский профессиональный боксёр, выступающий в полусредней весовой категории.

Э 
 Портер, Эдвин (; 1870—1941) — американский кинорежиссёр, оператор, сценарист, продюсер.
 Портер, Элинор Ходжмен (1868—1920) — американская детская писательница и романистка.
 Портер, Элисон (род. 1981) — американская актриса и певица.
 Портер, Эндрю (1928—2015) — британский музыкальный критик.
 Портер, Эрик Ричард (1928—1995) — английский актёр.

Составные фамилии 
 Освальд Портер, Марина (урождённая Марина Николаевна Прусакова; род. 1941) — вдова Ли Харви Освальда, убийцы президента США Джона Ф. Кеннеди.

Топонимы 
 Портер — город в округе Йеллоу-Медисин, штат Миннесота, США.
 Портер — округ в штате Индиана, США.
  — река в Англии, другое название — Little Don.
  — тауншип в штате Мичиган, США.

Другое 
 Портер — вид пива.
 Hyundai Porter — грузовой автомобиль.
 Эскадренные миноносцы типа «Портер» — тип эскадренных миноносцов военно-морского флота США времён Второй мировой войны.
 USS Porter (DDG-78) — эскадренный миноносец типа «Арли Берк».
 Портер — высотный носильщик, переносчик грузов (в основном альпинисткого снаряжения) в горных системах центральной и южной Азии.
 Анализ пяти сил Портера — методика для анализа отраслей и выработки стратегии бизнеса, разработанная Майклом Портером в Гарвардской школе бизнеса в 1979 году.
 Стеммер Портера — алгоритм стемминга, опубликованный Мартином Портером в 1980 году.
 Портер — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.